Pallett ist der Familienname folgender Personen:

 Alyssa Nicole Pallett (* 1985), kanadische Schauspielerin und Glamour-Model 
 David Pallett (* 1990), englischer Dartspieler
 Jean Pallett (* 1970), deutscher Erotikdarsteller
 Owen Pallett (* 1979), kanadischer Violinist und Sänger
 Roxanne Pallett (* 1982), britische Schauspielerin